Желтухин — русская фамилия.

Известные носители 
 Желтухин, Алексей Дмитриевич (1820—1865) — редактор, издатель и общественный деятель эпохи освобождения крестьян.
 Желтухин, Алексей Михайлович (1927—1995) — Герой Социалистического Труда, наладчик. 
 Желтухин, Василий Романович (1823—1889) — русский генерал; командир 31-й пехотной дивизии.
 Желтухин, Владимир Петрович (1798—1878) — генерал от инфантерии, директор Пажеского корпуса.
 Желтухин, Константин Васильевич (1870 — после 1918) — генерал-майор, полный кавалер ордена Святой Анны.
 
 Желтухин, Николай Алексеевич (1915—1994) — российский учёный, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1968).
 Желтухин, Сергей Фёдорович (1776—1833) — русский генерал-лейтенант времен наполеоновских войн.
 
 Желтухин, Юрий Иванович (род. 1944) — заслуженный металлург РФ (1999).

Топоним 
 Желтухин — хутор, Иловлинский район, Волгоградская область.

См. также 
 Желтухино
 Остров Желтухина — небольшой остров в заливе Петра Великого Японского моря, самый южный в архипелаге императрицы Евгении.